Tingstäde – centro abitato della Svezia, amministrativamente appartenente al comune di Gotland
 Lago Tingstäde – lago della Svezia
 8679 Tingstäde – asteroide della fascia principale